Carignano del Sulcis è una famiglia di vini sardi della zona del Sulcis:

Carignano del Sulcis rosato
Carignano del Sulcis rosso
Carignano del Sulcis rosso superiore
Carignano del Sulcis rosso riserva
Carignano del Sulcis rosso novello
Carignano del Sulcis rosso passito